Круази́ () 

Название нескольких коммун во Франции
 Круази — в департаменте Шер.
 Круази-сюр-Андель — в департаменте Приморская Сена.
 Круази-сюр-Эр — в департаменте Эр.

Фамилия
 Круази, Аристид (1840—1899) — французский скульптор.